Departamento Avellaneda ist der Name folgender politisch-territorialer Einheiten:
 Departamento Avellaneda (Río Negro) in Argentinien
 Departamento Avellaneda (Santiago del Estero) in Argentinien